Панко́ — українське прізвище.

Відомі носії 
 Панко Валентина Федорівна —  українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Панко Федір Савович — український художник, майстер петриківського розпису.

Див. також 
 Панко (страва)